CRIP :
 Cellule de recueil des informations préoccupantes départementale : saisie pour évaluation de possible maltraitance sur mineur ;
 Clave de Registro e Identidad Poblacional, en français « Registre des identifiants de l'État »). voir Clave Única de Registro de Población ;
 Centre de Réflexion de l'Industrie pharmaceutique ;
 Centre de Recherche en Infectiologie Porcine ;
 Club des Responsables d'Infrastructure et de Production ;
 Ceinture régionale interne de Porto ;
 Crip-Walk, type de danse.

Voir aussi 
 Crips, gangs de Los Angeles.